Ręka Boga
 Ręka Boga (film)

Zobacz też 
 Lewa ręka Pana Boga
 Ręce Boga